Gadedreng er det tredje studiealbum fra den danske singer-songwriter Thomas Ring. Albummet udkom den 17. februar 2017 på 10.000 Records. "Mit Danmark" udkom som første single den 14. oktober 2016, efterfulgt af andensinglen "Stjernekaster" den 16. december 2016.

Spor

Kilder 

Album fra 2017